Il singolare  dell'Aberto de São Paulo 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Thiago Alves era il detentore del titolo ma è stato battuto ai quarti di finale da Gastão Elias.

Horacio Zeballos ha battuto in finale Rogério Dutra da Silva per 7–6(7–5), 6-2.

Teste di serie

 Horacio Zeballos (campione)
 Martín Alund (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva (finale)
 Thiago Alves (quarti di finale)

  Federico Delbonis (secondo turno)
  Gastão Elias (semifinale)
  João Souza (semifinale)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Aberto de São Paulo 2013
ATP Challenger Tour 2013